Škoda 37 mm A7 (в немецких источниках значится как 3.7 cm Kampfwagenkanone 38(t)) — противотанковое 37-мм орудие, производившееся чешской фирмой Škoda. Состояло на вооружении Вермахта (известно, что им оснащались лёгкие танки LT vz.38).

Для него предполагались снаряды двух типов: Panzergranate 39 и Panzergranate 40. 

Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Противотанковая артиллерия Чехословакии
Артиллерия калибра 37 мм
Танковые орудия